Provincia di Camarines Norte
Provincia di Camarines Sur